KSO kan avse: 

Kommendör av Svärdsorden.
Konstnärernas Samarbetsorganisation.
Kommunstyrelsens ordförande.